Плен () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мюциг. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Саль (округ Мольсем).

Площадь коммуны — 22,84 км², население — 927 человек (2006) с тенденцией к росту: 986 человек (2013), плотность населения — 43,2 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 971 человек, в 2012 году — 978 человек, а в 2013-м — 986 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 627 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 462 были экономически активными, 165 — неактивными (показатель активности 73,7 %, в 1999 году — 70,6 %). Из 462 активных трудоспособных жителей работали 422 человека (232 мужчины и 190 женщин), 40 числились безработными (13 мужчин и 27 женщин). Среди 165 трудоспособных неактивных граждан 45 были учениками либо студентами, 74 — пенсионерами, а ещё 46 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки